Das Damendoppel der Wimbledon Championships 1978 war ein Tenniswettbewerb in London.

Titelverteidigerinnen waren Helen Cawley und JoAnne Russell. Das Finale bestritten Kerry Reid und Wendy Turnbull gegen Mima Jaušovec und Virginia Ruzici, das Reid und Turnbull in drei Sätzen gewannen.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Damendoppel
1978